O Exercício das Pequenas Coisas é um álbum da banda brasileira Ludov, lançado em Novembro de 2005.

Faixas 
 "Sério" (2:47)
 "Estrelas" (2:37)
 "O Dia em que Seremos Felizes" (3:22)
 "Dorme em Paz" (3:41)
 "Esquece e Vai Sorrir" (4:10)
 "Sete Anos" (4:19)
 "Kriptonita" (4:04)
 "Supertrunfo" (2:39)
 "Gramado" (3:20)
 "Mais uma Vez" (3:26)
 "Elastano" (3:19)
 "Todo Esse Ar" (2:55)
 "Tudo Bem, Tudo Bom" (3:04)
 "É Só Saudade" (3:43)
 "Princesa (bônus)" (3:41)
Produção Executiva: Arthur Fitzgibbon

Álbuns de 2005
Álbuns lançados pela Deckdisc